Kuwata ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroko Kuwata (* 1990), japanische Tennisspielerin
 Takayuki Kuwata (* 1941), japanischer Fußballspieler